1. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal ve švédském Östersundu od 24. listopadu do 1. prosince 2013. Světový pohár byl rozdělen do čtyř disciplín, a to: sprintu, stíhacího závodu, vytrvalostního závodu a závodu smíšených štafet.

Souhrn 
Vstupem do nové sezony byl už jako tradičně závod smíšených štafet, kterého se zúčastnilo celkem 26 zemí. Nejlépe měli závod rozjetý Francouzi, kteří na poslední položce vedli více než o minutu a půl před českým týmem. Tam ale selhal nejlepší závodník minulého ročníku Martin Fourcade, který musel na tři trestná kola a ještě nakonec v cíli dostal dvouminutovou penalizaci za to, že nedobil poslední náboj a zamířil rovnou na trestný okruh, čímž odsunul svoji reprezentaci ze třetího na páté místo. Jeho zaváhání využil český závodník Ondřej Moravec, který sice musel jednou dobíjet, ale ze střelnice odjížděl první před Norem Bøem. V závěru už se nic nestalo, a tak mohli Češi ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Zdeněk Vítek a Ondřej Moravec slavit úspěšný vstup do olympijské sezóny, když zvítězili před druhým Norskem a třetí Ukrajinou. České kvarteto tak navázalo ve švédském středisku na svůj úspěch z předešlého roku, kdy zde skončilo třetí.

Prvním individuálním závodem byl vytrvalostní závod. Ženskou kategorii ovládla česká reprezentantka Gabriela Soukalová, která zvítězila před druhou Slovenkou Anastasií Kuzminovou o 1,2 sekundy. Třetí Francouzka Marie-Laure Brunetová ztratila na českou vítězku přes čtvrt minuty. Soukalová tak navázala na úspěšnou bilanci, když z posledních pěti startů pětkrát zvítězila. V mužské kategorii dominoval favorit Martin Fourcade, který měl v cíli náskok přes 2 minuty před Rakušany Ederem a Mesotitschem. Fourcade dal tak zapomenout na svůj den starý kolaps ze závodu smíšených štafet, kdy nezvládl poslední závěrečnou stojku.

Kvůli silnému větru a nespravedlivým podmínkám na trati byly stíhací závody mužů i žen po posouzení rozhodčích zrušeny. Ženy na trať sice vyrazily, ale v posledním kole závodu se rozhodčí rozhodli, že ho přeruší. Tím zhatili šanci Bělorusky Darji Domračevové, která v předposledním kole vedla. V případě vítězství by vystřídala Soukalovou v čele průběžného pořadí seriálu.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Smíšené štafety

Výsledky

Vytrvalostní závod žen

Vytrvalostní závod mužů

Sprint žen

Sprint mužů

Stíhací závod žen 
Kvůli silnému větru, nespravedlivým podmínkám a obavám o bezpečnost závodnic byl závod v průběhu ukončen.

Stíhací závod mužů 
Kvůli silnému větru, nespravedlivým podmínkám a obavám o bezpečnost závodníků byl závod zrušen.

Smíšená štafeta

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky
  Kompletní seznam závodů světového poháru

Biatlon v roce 2013
Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon ve Švédsku